Pont Cardinet (metrostation) Een metrostation in Parijs
 Station Pont-Cardinet Het naastgelegen spoorwegstation